Deutsches Eichendorff-Museum bezeichnet:

Deutsches Eichendorff-Museum (Neisse)
Deutsches Eichendorff-Museum (Wangen im Allgäu)